Ел Чилкавите има више значења:

 Ел Чилкавите (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чилкавите (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чилкавите (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику